Wierzchowiska Drugie peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Wierzchowiska Drugie, village du powiat de Janów Lubelski
 Wierzchowiska Drugie, village du powiat de Świdnik 
dans la voïvodie de Mazovie
 Wierzchowiska Drugie, village